Nova Scotia Scotties Tournament of Hearts 2009 – prowincjonalne mistrzostwa Nowej Szkocji kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2009.

Turniej finałowy został rozegrany w dniach 20–25 stycznia 2009 w Bridgewater na lodowisku Bridgewater Curling Club. W finale udział wzięło 8 drużyn, zostały one wyłonione podczas 2 turniejów eliminacyjnych. Scotties Qualifier #1 odbył się między 4-7 grudnia 2008 w Amherst i wyłonił 6 zespołów, Scotties Qualifier #2 miał miejsce w dniach 2-4 stycznia 2009 w Middleton, wyłoniono wówczas pozostałe dwie drużyny.

Tytuł mistrza prowincji broniła drużyna Mary-Anne Arsenault, przegrała finał z zespołem Nancy McConnery 4:7.



Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał
23 stycznia 2009, 15:00

Półfinał
25 stycznia 2009, 9:00

Tie-breaker
24 stycznia 2009, 15:00

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1.
21 stycznia 2009, 13:00

Sesja 2.
21 stycznia 2009, 19:30

Sesja 3.
22 stycznia 2009, 13:00

Sesja 4.
22 stycznia 2009, 19:30

Sesja 5.
23 stycznia 2009, 13:00

Sesja 6.
23 stycznia 2009, 19:30

Sesja 7.
24 stycznia 2009, 10:00

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Bibliografia 

2009
2009 w curlingu